Olij Liga 2012 är den 21:a säsongen av den högsta divisionen i uzbekisk fotboll sedan självständigheten år 1992. FK Bunjodkor är regerande mästare efter att ha vunnit 2011 års säsong. Lottningen för 2012 års säsong ägde rum den 6 januari 2012.

FK Guliston drog sig ur säsongen på grund av ekonomiska problem, och ersattes av Qizilqum Zarafsjon.

Klubbar

Utländska spelare

Ligatabell

Referenser

Fotnoter

Externa länkar 
Championat.uz Resultat

Fotbollssäsongen 2012
2012 i Uzbekistan
2012